

Biografia 
Francesco Attesti inizia lo studio del pianoforte all'età di 6 anni ed esegue il suo primo concerto a 11, eseguendo una trascrizione della Toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach.

Nel 1998, si diploma con il maestro Luigi Tanganelli al Conservatoire Luigi Cherubini di Florence.

Successivamente, segue dei masterclasses con Jacques Rouvier (1998), Héctor Moreno (1999 - 2000) e Sergio Perticaroli (1996, 1998, 2003) al Mozarteum di Salisburgo.

Francesco Attesti ha collaborato come solista con l'Orchestra Filarmonica da Camera Ceca di Praga, eseguendo la prima italiana del concerto per pianoforte Chiavi in Mano del compositore Yehudi Wyner (premio Pulitzer).

Attualmente, Francesco Attesti si esibisce regolarmente nelle più importanti sale da concerto del mondo, tra cui: Philharmonia Hall di San Pietroburgo, , Conservatorio Tchaïkovski di Mosca, Mozarteum di Salisburgo, Philharmonie Essen, Festival internationale pianistico di Varsavia, Sarajevo Winter Festival, Università di Cambridge, Università di Leicester, Columbia University di New York, Università di Denver e il conservatoire Giuseppe Verdi de Milan.

Inoltre, dal giugno 2019 è vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo della città di Cortona.

Registrazioni 
 Nel 1998, Francesco Attesti ha la prima occasione per registrare un CD con l'etichetta Rugginenti Editore, con musica contemporanea su testi poetici del poeta Edoardo Sanguineti. Da quel momento, ha effettuato numerose registrazioni per varie case discografiche:

 Nel 2003 per Agorà con composizioni di Alessandro Grego;
 Nel 2006 per Max Research con la mezzosoprano Annika Kaschenz.
 Nel 2007, con il collega organista Matteo Galli, ha pubblicato la prima registrazione del Requiem di Verdi trascritto per pianoforte e organo, con l'etichetta Le Voci della Città.
 Nel 2008 per Drycastle pubblica il CD Feeling Chopin dedicato totalmente a Frédéric Chopin.
 Nel 2012 per Drycastle registra il CD Virtuoso Sentimento con brani di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven.
 Nel 2014 per Drycastle con il clarinettista Pietro Tagliaferri ha pubblicato il CD dal titolo '900, French repertoire for clarinet and piano
 Nel 2016 per Drycastle ha pubblicato il DVD Deeply Mozart, con i concerti per pianoforte e orchestra KV 449 e KV 488 di Mozart.
 Nel 2020 per Drycastle con l'AB&C trio ha pubblicato il CD jazz/progressive Stairway to Bach.

Premi 
 1996: concorso F.I.D.A.P.A. Valdichiana - Sommerakademie Mozarteum

 1998: concorso nazionale « Città di Racconigi (CN) »

 1999: concorso di pianoforte « Città di Grosseto »

 1999: concorso « Migliori Diplomati d'Italia »

 1999: Festival e Concorso di pianoforte « Terme di S. Giuliano »

 1997 - 1998: Concorso Internazionale « Rovere d’Oro »

 2003 - 2005: Ursula Ströher Stiftung di Basilea (Svizzera)

 2005: Paul Harris Fellow del Rotary Club Braintree (Massachusetts - USA)

 2009: Paul Harris Fellow del Rotary Club Beverly (Massachusetts - USA)

 2011: Chiavi della città, Levelland (Texas)Cortona

 2011: Artist Changes Lives, Edinburg (Texas)

 2011: Cittadinanza onoraria città di Diamante, Argentina
 2012: Paul Harris Fellow del Rotary Club Burlington (Vermont - USA)

 2013: Chiavi della città, McAllen (Texas)
 2015: Chiavi della città, Hornell (New York)
 2018: Premio Ars Contemporanea, Castiglione del Lago (Italia)
 2019: Cortona Città del Mondo, Cortona (Italia)
2022: Premio Bulli ed Eroi 2022 per le Eccellenze Musicali, Montepulciano (Italia)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Site officiel de Francesco Attesti